Brinktjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brinktjärnen, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun, 
Brinktjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Brinktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn